Lowe kan syfta på:

 Lowe (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Lowe (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Lowe, Shropshire – en ort i Wem Rural, Shropshire, England
 Lowe, Staffordshire, England

Personer 
 Al Lowe, amerikansk musiker och speldesigner/programmerare
 Andrea Lowe, engelsk skådespelare
 Arthur Lowe, brittisk skådespelare
 Caitlin Lowe, amerikansk softbollsspelare
 Chaunté Howard Lowe (född 1984), amerikansk höjdhoppare
 Chris Lowe, brittisk musiker
 Douglas Lowe, brittisk friidrottare
 Edmund Lowe, amerikansk skådespelare
 Enoch Louis Lowe, amerikansk politiker
 Gordon Lowe, brittisk tennisspelare
 Harold Lowe, brittisk kommendörkapten, styrman på Titanic
 Hudson Lowe, brittisk general
 Jemma Lowe, brittisk simmare
 Karsta Lowe, amerikansk volleybollspelare
 Keegan Lowe, kanadensisk/amerikansk ishockeyspelare
 Kevin Lowe, kanadensisk ishockeyspelare
 Nick Lowe, brittisk musiker
 Paddy Lowe, brittisk ingenjör
 Ralph P. Lowe, amerikansk politiker
 Richard Thomas Lowe, engelsk vetenskapsman och präst
 Rob Lowe, amerikansk skådespelare
 Robert Lowe, 1:e viscount Sherbrooke, brittisk politiker
 Robert Lowe (sångare), amerikansk sångare
 Sara Lowe, amerikansk konstsimmare
 William M. Lowe, amerikansk politiker

Se även 
 4091 Lowe
 Gunung Lowe
 Jabal Lowe
 Lac Lowe
 Lowe and Partners
 Lowe Bay
 Lowe Creek
 Lowe Island
 Lowe Lake
 Lowe Nunataks
 Lowe Peak
 Lowe Point
 Lowe River
 Lowe Sound
 Lowe Slough
 Löwe
 Mount Lowe
 Pointe Lowé
 Stainborough Lowe